Ко́нюхова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  
 Конюхова, Вера Николаевна (род. 1926) — театральный художник, художник-кукольник; Заслуженный работник культуры РФ.
 Конюхова, Ирина Анатольевна (род. 1961) — российский учёный, педагог и общественный деятель.
 Конюхова, Матрона Степановна (1848—1937) — святая Русской православной церкви, мученица.
 Конюхова, Татьяна Георгиевна (род. 1931) — советская и российская актриса.